Димитър Митанов (Митан) () е български и югославски фотограф от края на XIX – началото на XX век, първият професионален фотограф в Охрид и Охридско.

Биография 
Роден е в 1885 година в големия български македонски град Охрид, тогава в Османската империя. Изучава фотографския занаят в Цариград около 1907 година. Работи известно време в киното в Скопие. Автор е на снимката „Героизмът край Кадино село“, която запечатва самоубийството на Методи Патчев и неговите четници. Димитър Митанов снима загиналите четници след позволение на османските власти. По това време Димитър Митанов живее и работи в Крушево.

От особено значение са снимките, които Димитър Митанов прави в Крушево, Призрен и Охрид, но много от тях не са запазени. Завръща се в родния си град и отваря фотографско ателие в центъра, до Охридския чинар.

В последните няколко години на живота си е парализиран. Умира в 1935 година в Охрид, тогава в Кралство Югославия. Занаятът му е наследен от синовете му Боро и Кирил, които поемат ръководството на „Фото Митан“. Кирил Митан, роден в 1924 година, дълги години е собственик на „Фото Зрак“ в Охрид.

Днес повечето от творбите на Митан са в музеите в София, Крушево и Охрид, но на някои от тях не е посочен като автор.

Вижте също 
 Антон Митанов

Бележки 

Родени в Охрид
Български фотографи от Македония
Починали в Охрид